Tatarella è un cognome italiano che può riferirsi a:
Angela Filipponio Tatarella, politica (n. 1939)
Giuseppe Tatarella, politico (1935-1999)
Salvatore Tatarella, politico (1947-2017)

Legge Tatarella, normativa italiana che prende il nome dal primo firmatario della legge, il senatore Giuseppe Tatarella.